Diigo — онлайн-сервис и набор программного обеспечения для создания и хранения заметок и интернет-ссылок.

История сервиса 
Сайт начал полноценное функционирование 24 июля 2006 года. Создатели: Wade Ren, Joel Liu, Maggie Tsai. Первоначально проходил апробацию в статусе Beta (в 2005 году, создан 22 декабря 2004). Разработчик — Diigo Inc. Базируется — США, Орегон, Портленд. Ежедневное число посетителей в декабре 2015 года — около 145 000. Ежедневный доход сайта с рекламы около $1,327.66. Приблизительная оценка стоимости — $760,914.

Функции 
My Library (Библиотека сервиса) в Diigo позволяет хранить ссылку (в этом случае ссылка кешируется, в случае изменения или удаления страницы сохраняется её копия), возможность сортировать их в папки, делать к ней аннотацию (с уровнем доступа «для себя» или «для всех») и отмечать тегами, задавать уровень доступа к закладке (публичный или «только для себя»), создавать и хранить заметки, отмечать отдельные заметки знаком «Не прочитано», возможность поиска по архиву ссылок и заметок, экспорта и импорта заметок. Поддерживаются многие блоггерские платформы: Blogger, LiveJournal, WordPress, Typepad, Movable Type, MSN и Drupal (есть возможность автоматического ежедневного постинга ссылок за день в блог через добавление публичных закладок в сервис).

Существует возможность делать закладки только на часть страницы. Есть возможность оставлять на страницах заметки в виде стикеров. Возможно хранение заметок (в том числе в html) и изображений (в платных версиях ещё и файлов в формате .pdf).

Существует поддержка социальных групп (My Network). Сообщества обмениваются закладками, заметками и изображениями, что обеспечивает персонифицированные рекомендации ссылок и заметок, основанные на личных интересах.

Добавлена возможность делать скриншоты, просматривать текстовые версии страниц, существует почтовый сервис Diigo, позволяющий переслать информацию на контактный e-mail. Страница My Dashboard предоставляет информацию о происходящем на сервисе в отсутствие пользователя: посетителей профиля, непрочтенные сообщения, новые записи на «стене комментариев», активность в избранных группах, последние закладки, ссылки, рекомендованные друзьями.

Типы аккаунтов 
Необходима регистрация. Допускается вход с Facebook, Google, Yahoo, Twitter или OpenID.

Базовый функционал сервиса бесплатен. Часть функций Diigo предназначена для трёх типов Premium-аккаунтов с расширенным функционалом:
 Social — 7 долларов в год
 Standard — 40 долларов в год
 Professional — 59 долларов в год

Совместимость 
Совместимость как с Microsoft Windows, так и с Mac. Возможность доступа с Android, iPad (есть расширения Diigo iPad и Diigo Browser for iPad), iPhone, iOS, Windows Phone 7.

Расширения для браузеров 
Существуют расширения Diigo для Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari: Diigolet (предоставляемый на сайте) и установка панели инструментов Diigo в браузер. Она позволяет выделить и аннотировать текст, прикрепить примечания к отдельным фрагментам страницы. Эта информация (выделенные фрагменты, примечания, теги и оригинальный url) сохраняется на серверах Diigo.

Существует расширение Firefox для снятия скриншотов (Awesome Screenshot). Оно допускает снимок целой страницы (в том числе с прокруткой) и видимой части страницы, возможность редактирования скриншота: обрезка, нанесение стрелок, текстовые примечания, фигуры, пересылка изображения в Diigo .

Недостатки 
 Перегруженность функциями, которые иногда дублируют друг друга
 Отсутствие группировки тегов
 Нет русского интерфейса

Факты 
 25 октября 2012 года домен diigo.com был угнан. Злоумышленник остался неизвестным.

Примечания

Литература 
 Подборка интернет-статей о Diigo на TechCrunch.

Ссылки 
 Официальный сайт Diigo. 

Программы для ведения записок
Твиттер
Кроссплатформенное программное обеспечение
Программное обеспечение для Android
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для macOS
Проприетарное кроссплатформенное программное обеспечение